The Silence of Dean Maitland – film del 1914 diretto da Raymond Longford
The Silence of Dean Maitland – film del 1934 diretto da Ken G. Hall